Isole ima više značenja:
 Isole, Alessandria
 Isole, Cuneo
 Isole, Firenze
 Isole, Vercelli